Мартина Мюллер-Скиббе (; родилась 11 октября 1982 года в Ганновере, ФРГ) — немецкая теннисистка.

 Победительница 2 турниров WTA (1 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Мартины зовут Райнхард и Ангелика. Отец является тренером и менеджером дочери.

Во время матчей Мюллер предпочитает действовать за задней линией. Любимое покрытие — грунт, любимый удар — бэкхенд.

20 июня 2010 года у Мартины родился сын Йонас. В августе 2011 года немка выщла замуж за Флориана Скиббе и официально объявила о завершении игровой карьеры.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Германии
Чемпионы Германии по теннису